Feuer! ist der Titel folgender Filme:

 Polizeiruf 110: Feuer!, deutscher Kriminalfilm von 1997 aus der Reihe Polizeiruf 110
 Feuer! (1979), österreichischer Fernsehfilm von 1979, Regie: Reinhard Schwabenitzky

Siehe auch:
 Feuer (Begriffsklärung)